Osoby:
 Józef Pini
 Raúl Pini
 Rodolfo Pini
 Ryan Pini
 Pini Szomer

Zobacz też 
 pinia
 orzeszki piniowe